Ламазье́р-Бас (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Нёвик. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19102.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 90 км юго-восточнее Лиможа, в 34 км к востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 278 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 156 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 104 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 104 активных работали 89 человек (50 мужчин и 39 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 52 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бартелеми (XII век). Памятник истории с 1971 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез